Anu (Babylon), een Mesopotamische godheid 
Ana (godin) (ook Anu), een Keltische moedergodin
Anu (taal), een taal in Myanmar
Knolcapucien (ook Añu), een groente
Anu (hindoeïsme), zoon van Yayati